Йо́ханна Кю́лликки Пе́йпонен (; род. 18 декабря 1990, Рованиеми, Финляндия) — финская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на длинные дистанции; член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 года.

Спортивные результаты

На открытом воздухе

В закрытых помещениях

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции Финляндии